Odostomia ciquatonis är en snäckart. Odostomia ciquatonis ingår i släktet Odostomia och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ciquatonis